Злой трионикс () — рептилия из семейства Трёхкоготных черепах (Trionychidae).

Распространение 
Данный вид встречается на юге США в штатах Южная Каролина, Джорджия, Алабама и Флорида. Самой многочисленной является флоридская популяция. Злой трионикс населяет пресноводные озера, каналы, пруды и реки с небольшим течением. Его привлекают водоемы с илистым или песчаным грунтом. Немного реже он встречается в смешанных водах поблизости морского побережья. Черепаха выбирает для своего обитания участки водоемов с мутной водой, где легко спрятаться посреди водной растительности.

Поведение 
Активность проявляется днем и в сумерках. У трионикса нет роговых щитков. Вместо панциря он имеет своеобразный кожаный плащ, придающий ему сходство с обыкновенным плоским камнем. Такая маскировка позволяет ему незаметно лежать на дне и поджидать проплывающую мимо рыбку. Во время охоты черепаха полностью втягивает под панцирь голову и лапы. Когда жертва приблизится достаточно близко, следует молниеносный бросок длинной шеи. Мощные челюсти намертво хватают добычу. Вырваться у нее нет никаких шансов. Кроме рыбы в рацион входят моллюски, насекомые, лягушки и мелкие грызуны.

В небольшом количестве рептилия поедает водоросли и падаль. Злой трионикс способен быстро передвигаться по суше. Хотя это водная черепаха, она любит периодически выбираться на берег, греться на солнышке и совершать пешие прогулки.

Отсутствие роговых щитков на панцире помогает при необходимости развить приличную для пресмыкающихся скорость в водной среде.

Размножение 
Брачный период у злых триониксов проходит в марте-апреле. Самка откладывает яйца несколько раз в течение сезона на суше. Для кладки она выбирает места с песчаной и влажной почвой.

Она самостоятельно вырывает гнездо глубиной до 25 см. В одной кладке находится обычно 5-20 яиц диаметром примерно 2,7 см.

Длительность инкубации зависит от условий окружающей среды. При температуре 29-30°С она продолжается 70-80 дней.

Юные черепашки появляются на свет полностью сформированными и готовыми к самостоятельной жизни. Они сразу же устремляются с гнезда к водоему. Первое время их рацион полностью состоит из мелких беспозвоночных.

Содержание в неволе 

Для одной взрослой черепахи необходим просторный акватеррариум минимум на 250 л с минимальными размерами 250х125 см. Глубина воды не должна превышать двойную ширину панциря.

Животное должно иметь возможность дышать, уютно расположившись на дне. Небольшой участок суши желательно посыпать сухим песком или мелким гравием. Температуру воды рекомендуется поддерживать на уровне 24-28 °С. В качестве грунта используют промытый речной песок слоем около 5 см.

Для предотвращения кожных заболеваний устанавливается ультрафиолетовая лампа для рептилий 5 % UVB, а в воду добавляется соль из расчета 2 г на 1 л воды. Необходимо также установить фильтр, аэратор и надежно закрепить крышку. Эти черепахи склонны к побегу.

Питомцам скармливают живую рыбную мелочь, новорожденных мышей, креветок, дождевых червей, кузнечиков, моллюсков и нежирное мясо. Понемногу в рацион вводят растительную пищу. Лучше всего триониксам подойдут нежные листья салата или капусты. Нельзя забывать о регулярной подкормке витаминами и минеральными добавками.

Питание 
Длина тела взрослых особей колеблется от 15 до 76 см. Самцы меньше самок, не длиннее 35 см.

Вес представительниц женского пола достигает в среднем 20 кг. Официально зарегистрированный рекорд составил 43,6 кг. Окрас варьируется от темно-коричневого до оливкового и зеленого. Внутренняя часть карапакса белая или кремовая, по его краям может быть светло-желтая или оранжевая окантовка.

Снаружи он покрыт множеством шипастых горбиков. Голова и широкие лапы темно-оливковые, иногда почти черные. Удлиненный нос в форме трубы позволяет дышать лежа на мелководье. Губы мясистые.

У молоди на шее и голове имеются желтые полоски, которые исчезают по мере взросления. Лапы вооружены тремя острыми когтями, между пальцами есть плавательные перепонки. Продолжительность жизни злого трионикса около 28-30 лет.

Естественные враги 
Главным природным врагом являются аллигаторы, а разрушителями их гнезд лисы, еноты, скунсы и рыбные вороны (Corvus ossifragus).

Источники 
 van Dijk P.P. (2011). Apalone ferox. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1. Downloaded on 21 July 2013.
 Apalone ferox (Schneider, 1783). USGS.
  Meylan, P.A. and Moler, P.E. 2006. Apalone ferox — Florida Softshell Turtle. In: P.A. Meylan (ed.), Biology and Conservation of Florida Turtles, pp. 160—168. Chelonian Research Foundation, Lunenburg, MA.
 Duellman W.e., and Schwartz, A. 1958. Amphibians and reptiles of southern Florida. Bulletin of the Florida State Museum, Biological Sciences 3:181-324.
 WEBB, R.G. 1962. North American Recent soft-shelled turtles (Family Trionychidae). University of Kansas Publications of the Museum of Natural History13:429-611.
 Neill, W.T. 1958. The occurrence of amphibians and reptiles in saltwater areas, and a bibliography. Bulletin of Marine Science, Gulf and Caribbean 8:1-97.
 Apalone. www.tortoise.org
 «Heron tries to swallow turtle for dinner». The Daily Telegraph. 18 December 2009.
 Meylan, P.A.; Schuler, R.; Moler, P. (2002). "Spermatogenic cycle of the Florida softshell turtle, Apalone ferox ". Copeia 2002 (3): 779—786.
 Iverson, J.B.; Moler, P.E. (1997). «The female reproductive cycle of the Florida softshell turtle (Apalone ferox)». Journal of Herpetology 31 (3): 399—409.
 Aresco, M. J., and F. C. James. 2005. Ecological relationships of turtles in northern Florida lakes: a study of omnivory and the structure of a lake food web. Final report. Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Tallahassee, Florida, USA.
 Aresco, M. J. (2009). Environmental correlates of the abundances of three species of freshwater turtles in lakes of northern Florida. Copeia, 2009 (3), 545—555.
 ENGE, K.M. 1993. Herptile use and trade in Florida, Florida Game and Fresh Water Fish Comm. Nongame Wildlife Program Final Performance Report. 102 pp, Tallahassee, FL
 Aresco, M. J. (2005). Mitigation measures to reduce highway mortality of turtles and other herpetofauna at a north Florida lake. The Journal of Wildlife Management, 69 (2), 549—560.

Трёхкоготные черепахи
Пресмыкающиеся Северной Америки
Животные, описанные в 1783 году